

Letteratura 
 Una perfetta felicità (Light Years) – romanzo di James Salter del 1975

Musica 
 Light Years – gruppo musicale statunitense
 Light Years – album dei Chick Corea Elektric Band del 1987
 Light Years – album di Glen Campbell del 1988
 Light Years – singolo dei Jamiroquai del 1995
 Light Years – album di Kylie Minogue del 2000
 Light Years – singolo dei Pearl Jam del 2000
 Light Years – album di Kathy Valentine del 2005
 Light Years – singolo di Steve Aoki del 2016

Televisione 
 Anni luce (Light Years) – episodio della terza stagione di Senza traccia